Село
 Танюшівка

Волость
 Танюшівська волость

Інше
 Танюшівка (пункт контролю)